6-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч ФИФА»
11 января 2016 года

Золотой мяч (мужчины): 
 Лионель Месси

(пятый раз)

Игрок года (женщины): 
 Карли Ллойд

(первый раз)

Лучший тренер (мужской футбол): 
 Луис Энрике

(первый раз)

Лучший тренер (женский футбол): 
 Джилл Эллис

(первый раз)

Лучший гол: 
 Венделл Лира

< 5-я Церемонии вручения 61-я >
Золотой мяч ФИФА 2015 — шестая (считая с Золотым мячом France Football — 60-я) ежегодная церемония вручения награды лучшим футболистам и тренерам, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 20 октября 2015 года, 30 ноября была оглашена тройка основных претендентов, церемония прошла 11 января 2016 года. Награждение проходило в 6 номинациях: лучший футболист и футболистка года, лучший тренер мужских и женских команд, лучший гол года и символическая сборная года. На этой церемонии, в отличие от четырёх предыдущих, не вручались две премии: награда президента ФИФА и награда Fair Play.

Данная церемония стала последней в рамках вручения объединённой премии «Золотой мяч ФИФА». В 2016 году ФИФА прекратила сотрудничество с France Football, и журнал продолжил награждать футболистов собственной наградой «Золотой мяч», а ФИФА организовала новую серию личных наград, став вручать их на церемонии The Best FIFA Football Awards.

Результаты — мужчины

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Результаты — женщины

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Лучший тренер в мужском футболе

Лучший тренер в женском футболе

Символическая сборная года по версии ФИФА

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Премия Пушкаша за лучший гол

Примечания 

2015 год в футболе
Европейский футбол в сезоне 2015/2016
Золотой мяч ФИФА